— игра в жанре файтинг, третья в серии Soul. Разработана и издана Namco в 2002 году для аркадных автоматов, а на следующий год для GameCube, PlayStation 2 и Xbox. В 2013 году портирована на PlayStation 3 и Xbox 360 как SoulCalibur II HD Online.

Игровой процесс 
SoulCalibur II является трёхмерных файтингом, в котором персонажи используют различные виды оружия. Каждый персонаж способен наносить вертикальные и горизонтальные удары, которые в свою очередь делятся на высокие, средние и низкие. Впервые в серии на аренах появились стены.

Персонажи 

В игру вернулись все персонажи прошлой части кроме Рока, Зигфрида, Человека-ящера и Хван Сон Гёна. Новыми персонажами, впервые появившимися в этой игре стали: Кассандра, Шарада, Некрид, Рафаэль, Талим и Хон Юн Сон.

В консольных версиях присутствуют также гостевые персонажи: Хэйхати Мисима (из серии игр Tekken в версии для PlayStation 2), Линк (из серии игр The Legend of Zelda в версии для GameCube) и Спаун (из одноимённой серии комиксов в версии для Xbox). Изначально в версии для PlayStation 2 гостевым персонажем должен был стать Клауд Страйф из Final Fantasy VII, но у разработчиков в последний момент возникли проблемы с лицензированием. В SoulCalibur II HD Online присутствуют и Хэйхати, и Спаун.

Оценки прессы 

Оригинальная версия SoulCalibur II была тепло встречена критиками, оценки на сайте-агрегаторе GameRankings составили 91,47%, 92,23%, и 91,62%, для PlayStation 2, GameCube и Xbox соответственно.

На самой первой Spike Video Game Awards в 2003 году, SoulCalibur II победила в номинации «Most Addictive Game». В 2011 году журнал Complex назвал игру 14-м лучшим файтигом всех времён. Игра получила премию BAFTA в области игр 2004 года в номинации Amimation or Intro.

Примечания

Ссылки 

Soul
Компьютерные игры 2002 года
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры, разработанные Namco
Компьютерные игры, изданные Namco